Серія (від  — «ряд»):
 Серія — сукупність предметів, що мають одні і ті ж ознаки, що їх об'єднують.
 Серія — частина фільму (як правило телевізійного), що демонстується самостійно, але яка не має окремого, незалежного від попередніх серій сюжету (на відміну від епізоду) — тобто, сюжет якої логічно випливає з сюжетів попередніх серій. Сукупність таких, маючих пов'язані між собою сюжети, серій, утворює телесеріал.
 Серія (таксономія), або ряд — один із рангів у біологічній систематиці; в таксономічній ієрархії знаходиться нижче роду, але вище виду.
 Книжкова серія — книги, котрі з тих чи інших причин позиціонуються видавцем як послідовні.
 Серія поштових марок — повний випуск поштових марок, що пов'язані між собою одним призначенням, подією, темою, приводом до випуску.
 Серія геологічна — таксонометрична одиниця місцевих (регіональних) стратиграфічних підрозділів, крупніша за рангом від світи геологічної.
 Серія — в екології — послідовний ряд стадій зміни угруповання організмів на шляху до клімаксу в процесі сукцесії.

Топоніми

Серія (Бруней)

Посилання

Примітки